JMO steht für:
 Flughafen Jomsom in Nepal (IATA-Code)
 Jugoslovenska Muslimanska Organizacija, ehemalige Partei im Königreich Jugoslawien
 Jupiter Magnetosphere Orbiter, vorgeschlagene Raumsonde im Rahmen der Europa Jupiter System Mission

Siehe auch
 JMÖ

JMO